Trogloraptor marchingtoni — вид троглобионтных пауков из инфраотряда аранеоморфных, единственный в роде Trogloraptor и семействе Trogloraptoridae. Обнаружен в пещере в штате Орегон, США. Назван в честь помощника шерифа и исследователя пещер Нила Марчингтона (). Крупный американский арахнолог профессор Норман Платник назвал открытие этого нового паука столь же важным «…для арахнологов, как и открытие нового динозавра для палеонтологов».

Этимология 
Видовое название Trogloraptor marchingtoni дано в честь помощника шерифа и энтузиаста исследователя пещер Нила Марчингтона (Neil Marchington), участника первой экспедиции, обнаружившей типовую серию нового таксона. Родовой термин Trogloraptor означает «пещерный грабитель», в соответствии с образом жизни и крючковидными хватательными лапками.

Распространение 
Эндемик США, штат Орегон. Пауки были впервые собраны в 2010 году группой исследователей пещер в составе Geo Graening, Neil Marchington, Ron Davis и Daniel Snyder (из Western Cave Conservancy). Голотип самца был найден 29 июля 2010 года в пещере M2 около Грантс-Пасс (штат Орегон). Самка была обнаружена 16 сентября 2010 года в пещере в округе Джосефин (Орегон). Один ювенильный экземпляр был найден за пределами пещер в старом лесу из реликтовой секвойи на севере Калифорнии и, возможно, представляет собой другой вид.

Описание 
Взрослые пауки Trogloraptor имеют 6 глаз и длину тела от 7 до 10 мм у самцов, и от 8 до 10 мм у самок. С вытянутыми ногами паук может достигать длины до 7,6 см.
Все тело жёлто-коричневого цвета, за исключением темно-коричневой V-образной метки на головогруди, оранжево-коричневых хелицер и пурпурно-коричневого брюшка (опистосома) со слабой светлой маркировкой. Карапакс головогруди имеет грушевидную форму с сердцевидным стернумом. Брюшко овальное и покрыто редким щетинками. Самцы обладают расширенными педипальпами.

Пауки уникальны некоторыми своими особенностями строения. Например, у них есть гибкие и зубчатые крючковатые коготки на последних сегментах их ног. Эти удлинённые когти напоминают те, что известны у пауков в семействе Gradungulidae в Австралии и Новой Зеландии, но эти два семейства не родственны друг другу. Кроме того, сходные крючковидные коготки встречаются в неродственных родах Doryonychus из семейства Tetragnathidae, Hetrogriffus из семейства Thomisidae и Celaenia из семейства Araneidae.
Другой редкой чертой служит серрула с несколькими рядами зубцов, известная только у пауков из семейства Hypochilidae.

Экология 
Trogloraptor marchingtoni плетут очень простые сети, состоящие всего из нескольких нитей, свисающих с потолка пещер. Арахнологи (Griswold et al.) считают, что столь своеобразные когти могут играть важную роль в захвате добычи. Подобно пещерному пауку Spelungula cavernicola из Новой Зеландии (Gradungulidae), вероятно, и Trogloraptor свободно свисает на паутине, хватаясь за пролетающих насекомых своими когтями. Однако их точная добыча остаётся неизвестной, как и другие особенности биологии. В попытке выяснить, чем же питаются представители нового таксона, были пойманы несколько живых пауков. Их содержали в лабораторных условиях с контролируемым климатом, где предлагались в качестве пищи разные мотыльки, сверчки и другие пауки. Но все они были отклонены, и пауки умерли от голода через две недели. Это может указывать на их специализацию и предпочтение очень конкретной жертвы.

Как и большинство пауков, Trogloraptor обладает ядовитыми железами. Однако их яд, насколько известно, не опасен для людей. Сами пауки очень пугливы и не агрессивны. Они немедленно убегают от освещения.

Систематика 
Вид был впервые описан в 2012 году группой арахнологов из Калифорнийской Академии наук: , Трейси Аудисио (Tracy Audisio) и Джоэль Ледфорд (Joel Ledford).
Благодаря своим необычным признакам Trogloraptor marchingtoni выделен в монотипические род Trogloraptor и семейство Trogloraptoridae. Первоначально предполагалось, что Trogloraptor — это примитивный представитель шестиглазых пауков надсемейства Dysderoidea. Однако Trogloraptor демонстрирует несколько уникальных признаков, включая примитивную дыхательную систему, что подтверждает его выделение в отдельное семейство. Это семейство, вероятно, дивергировало от других пауков около 130 млн лет назад и может считаться реликтовым таксоном Северной Америки. Специальное исследование 2014 года, основанное на изучении рибосомальной ДНК, показало, что Trogloraptor не относится к Dysderoidea и образует свою собственную отдельную кладу пауков.

Филогенетические отношения с другими группами пауков остаются неясными.

См. также 
 Akrav israchanani

Примечания

Ссылки 
 

Аранеоморфные пауки
Монотипические роды паукообразных
Паукообразные Северной Америки
Эндемики США
Животные, описанные в 2012 году
Marchington
Троглобионты